IVP ist die Abkürzung für:

 intravenöse Pyelografie, eine Untersuchungstechnik zur röntgenologischen Darstellung der Harnwege, siehe Urografie
 Installation Verification Procedure
 International Voice Programm, ein Computerprogramm, mittels dessen man sich über Sprache auf zwei Kanälen unterhalten kann
 International Volunteers for Peace, der australische Ableger der Service Civil International (SCI)
 in vitro production of embryos, die Erzeugung von Embryonen außerhalb des Mutterleibes (im Reagenzglas)
 InterView Partner, Marktforschungsunternehmen
 Individuelles Verbandpäckchen, Verbandpatrone der Schweizer Armee

IVP